Josef Rosenblatt oder Joseph Rosenblatt ist der Name folgender Personen:

 Josef Rosenblatt (1882–1933), ukrainischer Kantor und Komponist, siehe Jossele Rosenblatt
 Joseph Rosenblatt (1933–2019), kanadischer Dichter, siehe Joe Rosenblatt
 Joseph M. Rosenblatt, US-amerikanischer Mathematiker